Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2019 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 28 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Les têtes de série  et tenantes du titre Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková sont éliminées dès leur entrée en lice par Nadiia Kichenok et Abigail Spears. Cette élimination précoce remet en jeu la place de  mondiale en double de Kateřina Siniaková. Ainsi, Kristina Mladenovic, Barbora Strýcová et Elise Mertens ont la possibilité d'accéder pour la première fois au sommet du classement de double en fonction de leurs résultats et de détrôner la Tchèque. Après l'élimination de Barbora Strýcová en huitième de finale et la victoire de Kristina Mladenovic sur Elise Mertens en demi-finale, la joueuse Française est assurée de devenir  mondiale à l'issue du tournoi. 

Sont également éliminées dès le premier tour, les têtes de série  et finalistes de la précédente édition, Eri Hozumi et Makoto Ninomiya.

Lauréates 
Tímea Babos et Kristina Mladenovic remportent leur  titre ensemble, leur  en Grand Chelem, en battant en finale Duan Ying-Ying et Zheng Saisai. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline. Kristina Mladenovic atteint la première place mondiale en double à l'issue de la quinzaine et devient ainsi la deuxième Française à y parvenir, après Julie Halard en 2000.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2019
France Double dames
Internationaux de France de tennis 2019